Ла Нуева Херусален има више значења:

 Ла Нуева Херусален (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Херусален (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Херусален (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Нуева Херусален, Ла Борега (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику